

Sigle 

SEP est un sigle, qui peut signifier :
 En français
 Sclérose en plaques (médecine)
 Société d'édition publique 
 Société en participation (droit des affaires)
 Société européenne de propulsion (entreprises)
 Syndromes Extra Pyramidaux (médecine)
 syndrome d'épuisement professionnel, ou burnout, en psychologie et sociologie du travail.
 Dans le système éducatif français, Section d'enseignement professionnel annexée à un collège ou un lycée

 En anglais
 Stanford Encyclopedia of Philosophy
 Symantec Endpoint Protection

 En suédois
 , « plateforme normalisée anti-fragmentation », un véhicule blindé fabriqué par BAE Systems.

Nom 

Sep est un nom commun, qui peut signifier :
 Partie de l'araire ou de la charrue qui tient le soc.

Sep est un nom propre :
 Sęp, un village de Pologne
 Sep I, un village du Cameroun dans la commune d'Akoeman ;
 Sep II, un village du Cameroun dans la commune d'Akoeman.